Partit Agrari de Catalunya, fundat el 1931 a Barcelona
 Partit Agrari (Espanya), partit de l'àmbit de la dreta tradicional, fundat a Madrid el 1931
 Partit Agrari de Moldàvia, fundat a Moldàvia el 1991
 Partit Agrari Ambientalista, fundat a Albània el 1991
 Partit Nacional Democristià Agrari, fundat a Romania el 1989

Vegeu també 
 Partit Camperol, diversos partits polítics amb aquest nom